Bresler est un patronyme porté notamment par :

 Fenton Bresler (1929-2003), avocat plaidant et essayiste britannique ;
 Jerry Bresler (1908-1977), auteur-compositeur et producteur américain.

Homonymie de patronyme